Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1952. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in devetih za ženske med 10. in 27. julijem 1952 v Helsinkih, udeležilo se jih je 963 atletov iz sedeminpetdesetih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1952
Športi Poletnih olimpijskih iger 1952